Амаяк Левонович Казарян ( — ) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, капитан.

Биография 
Родился в 1907 году в селе Харанкопис Ванского вилайета Османской империи (ныне ил Ван, Турция) в семье крестьянина. В 1915 году семья Казаряна, спасаясь от геноцида армян, устроенного властями Османской империи, перебирается в Восточную Армению, находившуюся в составе Российской империи.

28 мая 1918 года в результате распада образовавшейся после революционных событий 1917 года Закавказской демократической федеративной республики была создана независимая Республика Армении, а 29 ноября 1920 года на её территории была провозглашена Армянская ССР. Живя в Советской Армении, Казарян заканчивает 4 класса средней школы, после чего в 1927 году вступает в ряды Красной Армии. В 1933 году заканчивает Кавказскую военную школу, в которую был направлен для повышения квалификации. Затем проходит обучение на курсах усовершенствования командного состава РККА, которые с отличием оканчивает в 1937 году. С началом в 1941 году Великой Отечественной войны находится с первых дней в действующей армии на полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками в должности командира стрелкового батальона 818-го стрелкового полка (31-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Юго-Западный фронт).

27 сентября 1943 года капитан Казарян со своим батальоном форсировал Днепр. В ожесточенных боях 2 октября в районе посёлка Аулы (Криничанский район Днепропетровская область), отразив несколько контратак противника, батальон овладевает населённым пунктом, захватив при этом склад с боеприпасами, 4 орудия, 2 миномёта и около 20 пулемётов, а также уничтожив десятки гитлеровцев. На следующий день, 3 октября, в бою за расширение плацдарма занял разъезд Воскобойня, перерезав тем самым железную дорогу.

6 февраля 1944 года в кровопролитных боях за село Юрчиха Каменского района Черкасской области капитан Казарян был тяжело ранен и на следующий день скончался. Похоронен в братской могиле близ села, за которое отдал жизнь. После смерти командованием был представлен к высшей награде Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Казаряну Амаяку Левоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Александра Невского.

См. также 
 Список армян, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Литература 
 
 Амирханян М. Д. Армяне — Герои Советского Союза. — , 2005. — 202 с. — ISBN 99930-4-342-7.
 Книга о героях. — , 1985. — С. 73.

Ссылки 

Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Каменском районе (Черкасская область)